Schwenkel steht für:

 ein fest mit dem Banner verbundener Wimpel

Schwenkel ist der Familienname folgender Personen:
 Frieder Schwenkel (1933–2012), deutscher Informatiker
 Hans Schwenkel (1886–1957), deutscher Lehrer und Landeskonservator
 Hildegard Gerster-Schwenkel (1923–2016), deutsche Lehrerin und schwäbische Dichterin